Sportinformation steht für:
Die Sportinformation, TV-Sendung
Sportinformation Si, Nachrichtenagentur